Ву́лиця Доброхо́това, ву́лиця Акаде́міка Доброхо́това — назви вулиць у різних населених пунктах України

 Вулиця Академіка Доброхотова — вулиця у Києві, названа на честь академіка вченого-металурга Миколи Доброхотова
 Вулиця Доброхотова — вулиця у Горішних Плавнях, названа на честь академіка вченого-металурга Миколи Доброхотова
 Вулиця Доброхотова — колишня назва Мефодіївської вулиці у Харкові, була названа на честь радянського політичного діяча Миколи Доброхотова.
 Вулиця Доброхотова — колишня назва Мостової вулиці у Херсоні, була названа на честь радянського політичного діяча Миколи Доброхотова.

Вулиці, названі на честь людей